Мендусь Олександр Петрович — голова ГО «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Мендусь Ярослав Петрович (* 1960) — український політик. Нардеп України 5-го скликання.

Примітки